Herrenberg bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 Herrenberg, Stadt im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Herrenberg (Erfurt), Stadtteil von Erfurt, Thüringen
 einen Weiler der Schweizer Gemeinde Bergdietikon
 Herrenberg und Vorberg im Huy,  Naturschutzgebiet im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Casteller Herrenberg, ehemalige Großlage im Weinanbaugebiet Franken
 Herrenberg (Spessart) (343 m), Berg im Spessart bei Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Herrenberg (Castell), Berg im Steigerwald bei Castell, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Herrenberg (Gerlachsheim), Berg in Gerlachsheim im Taubertal, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Herrenberg (Luxemburg) (394 m), Berg in Luxemburg nordöstlich von Diekirch, Standort des Hauptquartiers der Luxemburger Armee
 Heidelberger Herrenberg und Leimener Herrenberg, Weinanbaugebiet zwischen Heidelberg und Leimen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herrnberg
 Heerenberg